Noike Kamiki es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Su primera aparición fue en el tercer OVA (Tenchi Muyō! Ryo-Ōki''). Ella es la hija adoptiva de Seto Kimaki Jurai, abuela de Ayeka y Sasami. Desde hace algún tiempo es una oficial de la Policía Galáctica y la compañera de Mihoshi Kuramitsu. Ella es enviada a la Tierra supuestamente después de ser seleccionada por Seto como acompañante de Tenchi Masaki, pero pronto pasa a conformar parte de la familia de Tenchi.

Rápidamente es revelado que esto es solo una historia encubierta, y que es una espía que viene a ver la situación de la casa de Tenchi, debido a que bajo el mismo techo viven seres muy poderosos, haciendo que los habitantes del planeta Jurai tuvieran que mantenerse al tanto.

Su pasado es un misterio, y por lo general sufre pesadillas acerca de un episodio que ocurrió en su vida, que se asocia a ua joven siendo rescatada por alguien similar a Tenchi, pero ella no tiene recuerdos de ello. 

En el canon de Kajishima, Noike se cambia de nombre a Kiyone Makibi, para establecerse una relación con la madre de Tenchi.

Personajes de Tenchi Muyo!

en:Noike (Sakatsu) Kamiki Jurai